Пётр Фёдорович Гле́бка (; 23 июня (6 июля) 1905, деревня Великая Усса, ныне Узденский район, Минская область — 18 декабря 1969, Минск) — белорусский советский поэт, драматург, переводчик, организатор науки. Академик АН Белорусской ССР (1957). Член Союза писателей СССР (1934).

Биография 

Пётр Глебка родился в крестьянской семье. Учился в Белорусском педагогическом техникуме (1924—1927). Окончил литературно-лингвистическое отделение Белорусского государственного университета (1930).

Являлся секретарём редакции журнала «Узвышша» (1928—1930), работал в газете «Калгаснік Беларусi», в журнале «Полымя рэвалюцыi», исполнял обязанности литературного консультанта при Союзе писателей Белорусской ССР (1934—1936).

Участник Великой Отечественной войны. В годы войны — в редакции газет «За Савецкую Беларусь», «За свабодную Беларусь». Публиковался на страницах газеты-плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну» и газеты «Партызанская дубінка». В 1943—1945 годах — редактор издательства ЦК КП(б)Б «Савецкая Беларусь», главный редактор Государственного издательства БССР в Москве.

С 1945 года работал в Институте литературы, языка и искусства Академии наук Белорусской ССР, возглавлял группу по составлению «Русско-белорусского словаря». В 1952—1956 годах заведывал сектором лексикографии, с 1957 года — директор Института языкознания. В 1957—1969 годах Глебка возглавлял институт искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук Белорусской ССР. В 1966—1969 годах — академик-секретарь Отделения общественных наук Академии наук Белорусской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР в 1955—1967 годах. Участвовал в работе сессий Генеральной Ассамблеи ООН (1955, 1956, 1957, 1964).

С 1942 года — член КПСС..

Научная деятельность 
Являлся крупным организатором в сфере гуманитарных наук в Белорусской ССР. Инициировал и принял участие в составлении плана издания свода белорусского народного творчества (БНТ, вышло около 50 томов), свода памятников истории и культуры Белоруссии (7 томов).

Творчество 
Дебютировал в печати в 1925 году. В 1925 году вступил в литературное объединение Маладняк. В 1926 году стал членом белорусского литературного объединения Узвышша. Является автором поэм «Мужество» (посвящена памяти В. И. Ленина), «В те дни» (об Октябрьской революции 1917 года). Драматическая поэма «Над Берёзой-рекой» (1939) посвящена событиям Гражданской войны на территории Белоруссии; драматическая поэма «Свет с Востока» — истории революционных свершений.

На годы Великой Отечественной войны приходится пик поэтического мастерства П. Глебки. Произведения этого периода (такие как «Посылка», «Партизаны», «Родной хлеб», «Под небом Родины») проникнуты патриотизмом и глубокой лиричностью.

Поэзия П. Глебки гражданственна, отмечена романтической приподнятостью. Влияние на поэта оказало творчество В. Маяковского.

Литературная библиография

Сборники поэзии 
  («Шиповник») (1927)
  («Торжественные дни») (1930)
  («Ход событий») (1932)
  («Четыре ветра») (1935)
  («Мужество») (1938)
  («Под небом отечества») (1947)
  («Нашей славы заря») (1947)
  («Беседа о счастье») (1948)
  («Стихотворения») (1975)
  («На встрече дорог») (1990)
  («Избранные произведения») (1952)
  («Собрание сочинений» в 2 томах) (1958)
  («Собрание сочинений» в 3 томах) (1969—1971)
  («Собрание сочинений» в 3 томах) (1984—1986)

Поэмы 
  («Арка над океаном») (1932)
  («Орлянка») (1932)
  («В те дни») (1957)

Детская поэзия 
  («Под знаменем побед») (1952)
  («Приветствие Родине») (1961)
  («Образы родной страны») (1964)
  («Наше знамя») (1972)
  («Наш лес») (1973)
  («Счастливый май») (1985)

Драматургические произведения 
  (драматическая поэма «Над Берёзой-рекой») (1940, поставлена в 1940)
  (либретто оперы «Андрей Костеня» («Лесной эхо»)) (1970, поставлена в 1970)
  (стихотворная драма «Свет с Востока») (1957, поставлена в 1957)

Критика и публицистика 
  (книга очерков «Урожай») (1933, совместно с П. Бровкой)
  (сборник статей «Поэзия борьбы и победы») (1973)
  («Вопросы истории, филологии и искусства») (1975)

Переводы 
Переводил на белорусский язык с русского и украинского языков. Перевел на белорусский язык произведения М. Горького, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Чехова, В. Маяковского, А. Мицкевича и других.

В переводе на русский язык 
 Глебка, П. Под небом Родины : Стихи и поэмы / П. Глебка // пер. с бел. яз. — М.: Советский писатель, 1950.
 Глебка, П. Под знаменем побед : Стихи и поэмы / П. Глебка // авториз. пер. с бел. яз. — Минск : Госиздат БССР, 1952.
 Глебка, П. Избранное : Стихотворения и поэмы : Стихи и поэмы / П. Глебка // пер. с бел. яз. — Минск : Гос. изд-во художеств. лит., 1957.
 Глебка, П. Дни великого времени : Стихи / П. Глебка // авториз. пер. с бел. яз. — М.: Советский писатель, 1965.
 Глебка, П. Облока над лесом : Стихи / П. Глебка // пер. с бел. яз. — М.: Детская литература, 1972.
 Глебка, П. Стихотворения / П. Глебка // пер. с бел. яз. — М.: Художественная литература, 1973.

Награды 
 орден Ленина (05.07.1965)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1949; 25.02.1955)
 орден Красной Звезды (06.01.1943)
 орден «Знак Почёта» (31.01.1939)
 медали

Память 
 Мемориальный кабинет Петра Глебки в Центральной научной библиотеке им. Я. Коласа НАН Беларуси (Минск)

Объекты, названные в честь Петра Глебки 
 Улица Петра Глебки (Минск)

Примечания

Литература 
 Барадулін, Р. І. Акадэмік / Р. І. Барадулін // Аратай, які пасвіць аблокі / Р.І. Барадулін. — Miнск : Мастацкая літаратура, 1995. — С. 165—167.
 Барсток, М. Н. Петро Глебка // Очерк истории белорусской советской литературы. — М., 1954.
 Грынчык, М. Пятро Глебка // Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, т. 2. — Miнск, 1966.
 Перкін, Н. Пятро Глебка / Н. Перкін. Мінск : Выд-ва АН БССР, 1955. — 35 с.
 Пясняр мужнасці : Кніга пра Пятра Глебку / Пер. і апрац. тэксту А. Ліс, К. Цвірка, П. Ліпай ; Рэд. М. Лужанін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. — 320 с.

Статьи 
 Рублевская, Л. Неба, чыстае, як шклянка… / Л. Рублевская, В. Скалабан // Советская Белоруссия. — № 148 (23539). — 07.08.2010.

Ссылки 
 Академик Глебка Пётр Фёдорович
 [knihi.com/Piatro_Hlebka/ Пётр Глебка] на сайте Беларуская палічка.
 
 Глебка Пётр Фёдорович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси 
 Мемориальный кабинет Глебки в Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Члены Союза писателей СССР
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Академики Академии наук Белорусской ССР
Директора Института искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук Беларуси
Дипломаты Белоруссии
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва
Члены литературного объединения Маладняк
Члены литературного объединения Узвышша
Переводчики Белоруссии
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании